Madras – Csennai indiai város korábbi elnevezése
 Madrász (angolul: Madras Presidency vagy Madras Province) – Brit-India egyik provinciája (1652–1947)
 Madrász (angolul: Madras State) – India egyik provinciája (1947–1950), majd állama (1950–1969)
 Madras – USA Oregon állama Jefferson megyéjének fővárosa
 Madras – Indiából származó tyúkfajta
 madrász (angolosan madras) – indiai ruhaanyag jellegzetes mintával
 madras vagy jip – a Dominikai Közösség és Saint Lucia népviseletének neve
 HMIS Madras – a Királyi Indiai Haditengerészet aknászhajója a második világháborúban